Gilbert (eenheid), een oude eenheid voor elektrische stroom;
Gilbert (rivier), een rivier;
Gilbert (voornaam), een jongensnaam;
Gilbert (film), een Noorse jeugdfilm uit 2016;
Syndroom van Gilbert, een syndroom;
Gilbert (chron), een bepaalde periode uit de geschiedenis van het aardmagnetisch veld.
Orkaan Gilbert, een tropische cycloon van 8 tot 21 september 1988

Plaatsnamen in de Verenigde Staten
Gilbert (Arizona)
Gilbert (Arkansas)
Gilbert (Iowa)
Gilbert (Louisiana)
Gilbert (Minnesota)
Gilbert (South Carolina)
Gilbert (West Virginia)

Personen met de achternaam Gilbert
Gilbert is een versteend patroniem in verschillende Germaanse talen. De naam is een samenvoeging van de Germaanse woorden gisel (belofte, eed van trouw) en beraht (helder, licht)
 Elizabeth Gilbert (1969), Amerikaans auteur
 Eugène Gilbert, Frans luchtvaartpionier
 Jérôme Gilbert (1984), Belgisch wielrenner
 Lawrence Gilbert (1942), Amerikaans bioloog
 Philippe Gilbert (1832-1892), Frans wiskundige
 Philippe Gilbert (1982), Belgisch wielrenner
 Ron Gilbert
 Walter Gilbert (1932), Amerikaans fysicus, biochemicus en moleculair bioloog
 William Gilbert (1544-1603), Engels natuurkundige
 William S. Gilbert (1836-1911), Engels toneelschrijver